Belotić je lahko:
 Belotić, Bogatić (Srbija)
 Belotić, Osečina (Srbija)
 Belotić, Vladimirci (Srbija)